Bettstein bezeichnet:

 Bettstein, Wärmstein als Vorläufer der Bettflasche
 Bettstein (Adelsgeschlecht), lothringisches Adelsgeschlecht
 Bettstein (Tegernseer Berge), Berg in den Tegernseer Bergen